Gent-Wevelgem 1998 var den 60. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 8. april 1998. Løbet blev vundet af Frank Vandenbroucke, foran danske Lars Michaelsen på andenpladsen.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1998
Cykelløb i 1998